Il singolare del torneo di tennis San Marino CEPU Open 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Juan Antonio Marín che ha battuto in finale Markus Hipfl 6-2, 2-6, 7-63.

Teste di serie 

Assente
 Olivier Rochus (primo turno)
 Adrian Voinea (primo turno)
 Jiří Vaněk (secondo turno)

 David Nalbandian (primo turno)
 David Sánchez (quarti di finale)
 Markus Hipfl (finale)
 Mariano Zabaleta (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

San Marino CEPU Open 2001